Shuruk puede referirse a los siguientes términos:

Shuruk, signo diacrítico del alfabeto hebreo que representa una [u] larga.
Roni Shuruk, jugador de la selección de fútbol de Israel entre 1969 y 1979.
Ozero Shuruk, lago de Kazajistán de la provincia de Karaganda, colindante con Bugor Shuruk, una colina.
Al-Shuruk, periódico egipcio.